Суп, СУП:

 Суп (от ) — блюдо.

Аббревиатуры 
 СУП — световой указатель подъезда
 СУП — система управления персоналом
 СУП — система унификации предприятия
 СУП — совокупность управляемых подразделений
 СУП — служба управления производством
 СУП — сетевой узел переключения
 СУП — система управления питанием
 СУП — Союз украинских предпринимателей
 СУП — стрелочный указатель пилота
 СУП — система углекислотного пожаротушения
 СУП — система управления проектами
 СУП — система управления поездом
 СУП — система уравнивания потенциалов
 СУП — строительное унитарное предприятие
 СУП — статистическое управление процессами
 СУП — сертифицированный управляющий проектами
 СУП — специальная упрощённая процедура (таможенное дело)

Прочее 
 SUP Media — российская медиакомпания

См. также 
 Sup